Sezon (2005) był 14. sezonem o mistrzostwo Kazachstanu w piłce nożnej. Liga liczyła 16 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 2 kwietnia, a zakończyły się 6 listopada. Tytułu nie obroniła drużyna Kajrat Ałmaty. Nowym mistrzem Kazachstanu został zespół FK Aktöbe. Tytuł króla strzelców zdobył Murat Tleszew, który w barwach klubu Jertis Pawłodar strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Kazachstan – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kazachstanie
2005 w Kazachstanie